Koergan (stad), een stad in Siberië
koergan (grafheuvel), grafheuvels
Koerganhypothese
Oblast Koergan een oblast in Siberië
Koergan Machinefabriek, een fabriek in Siberië, onder andere voor legervoertuigen